Лира може да се отнася за:
 лира, музикален инструмент
 лира, два вида птици от род Лири
 Лира, съзвездие
 лира, отоплително тяло за баня
 някоя от следните парични единици
 османска лира, е парична единица в Османската империя
 британска лира, парична единица на Великобритания
 гибралтарска лира, парична единица на Гибралтар
 египетска лира, парична единица на Египет
 италианска лира, историческа парична единица на Италия
 кипърска лира, парична единица на Кипър
 ливанска лира, парична единица на Ливан
 малтийска лира, парична единица на Малта
 сирийска лира, парична единица на Сирия
 турска лира, парична единица на Турция
 ирландска лира, историческа парична единица на Ирландия